Compañera puede referirse a:

 Compañera te doy, serie española de televisión, emitida por TVE en 1973 y escrita por Alfonso Paso.
 La matriz compañera, concepto del álgebra lineal.
 Tarzán y su compañera, película en blanco y negro de 1934, dirigida por Cedric Gibbons y protagonizada por Johnny Weissmüller.

Además, compañeras puede hacer referencia a:

 Diana y sus compañeras, una obra pictórica de 1656.
 Nuevas compañeras de cuarto, segundo episodio de la primera temporada de la serie de televisión Zoey 101.

Enlaces externos